Первый класс 1915 — 4-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу. Он начался 28 февраля 1915 и закончился 18 июля 1915 (в связи с Первой мировой войной). В отличие от других чемпионатов, здесь проводился лишь один круг матчей.

Чемпионом в первый и единственный раз в своей истории стал клуб Винер Атлетик.

Участники
По итогам прошлого сезона выбыл клуб Фёст Виена-1894. Вместо него в этом сезоне выступил Ваккер. Все клубы базировались в Вене.

 ВАФ
 Рапид
 Винер Атлетик
 Винер Шпорт-Клуб
 Винер Аматор СВ
 Зиммерингер
 Рудольфсхюгель
 Флоридсдорфер
 Герта
 Ваккер

Турнирная таблица

Примечания 

Австрия
Спорт в Австрии в 1915 году
Чемпионат Австрии по футболу
1915